Памятник «Ломающий костыли» (Донецк)
 Памятник «Ломающий костыли» (Пьештяни)